Lester Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Lester Township (Arkansas)
 Lester Township (Iowa)
 Lester Township (Oklahoma)